de Maan van de Aarde
 Natuurlijke maan
 Maan (zangeres), een Nederlands zangeres
 Nabyla Maan, een Marokkaans zangeres
 Maan Leo, een Nederlands schrijfster (schreef o.a. Ik ben Maan)
 Ma'an, een plaats in Jordanië

Zie ook 
 Nieuwe maan, Eerste kwartier, Volle maan, Laatste kwartier 
 Wassende en afnemende maan
 Supermaan
 Kunstmaan